Соревнования в синхронном плавании среди команд в произвольной программе на чемпионате Европы по водным видам спорта 2018 в Глазгоу состоятся 3 и 4 августа 2018 года. 3 августа пройдет квалификация, а 4 августа финал.

Результаты 
Квалификация проходила 3 августа в 09:00 по местному времени.

Зелёным указаны финалисты

Чемпионат Европы по водным видам спорта 2018